Bundesbahn(en) steht für

Eisenbahnunternehmen im Bundes-Besitz:
 Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) 
 Schweizerische Bundesbahnen (SBB)
 Deutsche Bundesbahn (DB)
Weiteres
 Die Bundesbahn, Zeitschrift